Jméno a příjmení Grigor Grigorjan se může vztahovat k následujícím osobnostem:

Grigor Grigorjan (1992) – arménský zápasník-volnostylař
Grigor Grigorjan (1994) – arménský zápasník-volnostylař
Grigor Grigorjan (1913–1994) – arménský umělec
Grigor Grigorjan (1898–1970) – arménský generál
Grigor Grigorjan (1936–2019) – arménský architekt